Darze ist der Name folgender Orte:
 Darze (Altenhof), Ortsteil der Gemeinde Altenhof, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Darze (Rom), Ortsteil der Gemeinde Rom, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Es ist ferner
 eine Schreibung für den tibetischen Ort Tagtse, siehe Dagzê